A palavra javari vem do Tupi Guarani jauá-r-i =o 'rio da onça'. Rio da região amazônica, o mais ocidental do país, afluente do rio Solimões, onde deságua na altura da cidade de Atalaia do Norte. Nasce no Peru e inicialmente tem o nome de jaquirana; tem 1180 km. de extensão e serve de divisa entre o Peru e o Brasil.

Javari pode referir-se a:

 Javari - palmeira nativa da Amazônia.
 Rio Javari - curso d'água na Amazônia, na fronteira entre Peru e Brasil.
 Terra Indígena do Vale do Javari - demarcação de terra indígena no estado do Amazonas, Brasil.
 Javari - antiga denominação do município brasileiro de São Paulo de Olivença, Amazonas.
 Javari - município brasileiro extinto em 1961. Corresponde à parte do território de Atalaia do Norte, Amazonas.
 Rua Javari - pequena rua paralela à rua da Mooca e à rua dos Trilhos, São Paulo, Brasil.
 Estádio Conde Rodolfo Crespi - estádio de futebol da cidade de São Paulo também conhecido como "Estário da Rua Javari"
 Monitor Javari, antigo navio da classe Javari operado pela Marinha do Brasil.